Вику́л Фёдорович Балы́кин (1860 — после 1932) — известный старообрядческий художник-иконописец.

Биография 

Родился в деревне Чулпаниха, Кляндинской волости, Свияжеского уезда, Казанской губернии в 1860 году. В начале 1880-х годов переехал с семьёй на Алтай. Жил в селе Шмаково Залесовской волости Барнаульского уезда (ныне вошло в состав села Залесово Алтайского края).

Репрессирован в 1931 году. Числилось: дом, амбар, хлев, баня, телега, литовка, серп, 2 курицы. В 1930 раскулачен (все отобрано), февраль 1931 г. — «за умышленное растранжиривание своего имущества и уничтожение скота» (двух куриц) — 2 года под стражей и штраф, апрель 1931 г.- окончательный приговор по статьям 58/10 и 59/2: «… вел контрреволюц. повстанцеско-пораженческую агитацию…» Райуполномоченный Макаров. Приговор: ссылка с кулаками на Север. 21.01.1932 — подтверждение, что направлен в г. Томск. Дальнейшая судьба неизвестна.
Реабилитирован 26.09.1992 года.

По вере был старообрядцем Белокриницкого согласия, строго придерживался канонов. Имел официальный патент на иконописание. Каноничность выражалась и в манере иконописи: лики святых, изображённые на иконах, необычайно одухотворены, благодаря чему создаётся их психологический портрет.

Творчество 
Самая большая и цельная коллекция икон в Государственном художественном музее Алтайского края представляет творчество старообрядческого иконописца из села Шмаково В. Ф. Балыкина. Живший достаточно изолированно от близкой ему по духу религиозно-художественной среды, он, тем не менее, проявлял незаурядную духовную чуткость в вопросах иконописания. Ему чужды откровенные проявления крестьянского художественного мышления («краснушки», «чернушки», одежды с цветочками и кружочками, как на иконах его ближайшего соседа и ровесника, замечательного сузунского мастера И. В. Крестьянникова).

В наследии Балыкина чётко прослеживаются две разноуровневые группы икон. Одна из них максимально приближена к строгому каноническому письму и выполнялась по заказам окрестных жителей и старообрядческих общин. Другая, казалось бы сугубо рыночная продукция, отмеченная всеми качествами расхожей иконы, но всегда сохраняющая выразительность образов иконописных приёмов. В целом для икон Балыкина характерны: охристый левкас, грубовато обработанная оборотная сторона доски, только тыльные шпонки, отсутствие ковчега, на месте лузги — от одной до трёх линий цветной отводки, иногда чёткая графья заменяет ассист и пробела, опись тонкими белильными и чёрными линиями лика, волос и одежд святых, насыщенные красные, синие, контрастные белые и чёрные сочетания цветов.

Собрание сибирской иконы в Государственном художественном музее Алтайского края не является завершённым. В последние годы открылось творчество ещё нескольких мастеров, ранее известных либо по архивным материалам, либо из устных источников.

Ссылки на изображения 
 Викула Балыкин. Казанская икона Божией Матери
 Викула Балыкин. Троица
 Викула Балыкин. Чудо Георгия

Иконописцы России
Раскулаченные